Ел Енкантадо има више значења:

 Ел Енкантадо (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Енкантадо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енкантадо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енкантадо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику